Leimgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Leimgraben (Bogenhauser Bach), linker Zufluss des Bogenhauser Bachs (zum Steinbach oder der Achen, zum Inn) gegenüber Bogenhausen, Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Leimgraben (Mittlerer Seegraben), linker Zufluss des Mittleren Seegrabens (zum Rheintaler Binnenkanal) nahe dem Tratthof von Rebstein, Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen
 Leimgraben (Ussel), rechter Zufluss der Ussel in Daiting, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Ort:
 Leimgraben (Heimiswil), Ort in der Gemeinde Heimiswil, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Siehe auch:
 Leimbach
 Leimengraben